У́лица Була́вина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Булавина — улица в Липецке.
 Улица Булавина — улица в Новосибирске.
 Улица Булавина — улица в Новочеркасске.

Украина 
 Улица Булавина — улица в Донецке.